Serie A 2011 – torneo di canoa polo femminile
 Serie A 2011 – torneo di canoa polo maschile
 Serie A 2011 – torneo di pallapugno